Malk izvor kan syfta på:

Bulgarien 

 Malk izvor (distrikt i Bulgarien, Lovetj), Obsjtina Jablanitsa, 
 Malk izvor (distrikt i Bulgarien, Chaskovo), Obsjtina Stambolovo,